Josef Matussek (* 26. Dezember 1915 in Berlin; † 11. Mai 2000 ebenda) war ein deutscher Politiker (CDU).

Leben 
Josef Matussek studierte zunächst Katholische Theologie und Philosophie, die er mit dem Staatsexamen abschloss.

Von Juni 1952 bis März 1954 war Matussek Stadtassessor in der Stadtverwaltung Bocholt, von April 1954 bis September 1962 Beigeordneter für das Sozial- und Gesundheitswesen in Oberhausen. Von Oktober 1962 bis September 1970 war er Bürgermeister der Stadt Stuttgart, in dieser Funktion zuständig für Gesundheit und Soziales. Sein Nachfolger wurde 1970 Rolf Thieringer.

Sein Bruder ist der Psychiater und Hochschullehrer Paul Matussek. Zu seinen fünf Söhnen zählen der Journalist Matthias Matussek, der Hochschullehrer Peter Matussek und der Diplomat Thomas Matussek.

Quelle 
 Die Bundesrepublik Deutschland: Teilausgabe Land Baden-Württemberg, Ausgabe 1970, S. 311

Einzelnachweise 

Politiker (20. Jahrhundert)
Bürgermeister (Stuttgart)
Deutscher
Geboren 1915
Gestorben 2000
Mann